Super Pop pode ser:
"Super Pop", uma canção de Madonna;
Super Pop, revista europeia;
Superpop, programa de televisão apresentado por Luciana Gimenez.

Desambiguação